Алонсо, Мария:
 Алонсо, Мария Клара (род. 1990) — аргентинская актриса, танцовщица, певица и телеведущая.
 Алонсо, Мария Кончита (род. 1957) — американская актриса и певица.